Dakari Johnson (1995) baloncestista estadounidense de la Universidad de Kentucky.
Dakari Johnson (2000) baloncestista estadounidense de la Cape Fear Community College.